Het Nederlands kampioenschap dammen 2014 werd van vrijdag 4 t/m zaterdag 12 april 2014 (met op 5 en 8 april 2 rondes) door 12 deelnemers (met als organisator Damvereniging VBI) in Huissen gespeeld. 
Nederlands kampioen werd (voor de 5e keer) Alexander Baljakin met 16 punten uit 11 partijen, op 1 punt gevolgd door Roel Boomstra.

Kwalificatie
Voor dit kampioenschap waren via het NK 2013 titelverdediger Alexander Baljakin, Pim Meurs, Auke Scholma en Kees Thijssen geplaatst. 
Lokale speler Geert van Aalten kreeg een sponsorplaats toegewezen. 
Er werd in 5 halve finalegroepen gespeeld om 1 plek in de finale per groep. 
De winnaars van die groepen waren: Ron Heusdens, Hein Meijer, Anton van Berkel, Ben Provoost en Jan van Dijk. 
Keuzeplaatsen werden toebedeeld aan Roel Boomstra en Wouter Sipma, die na een barrage in zijn halve finalegroep 3e werd. 
Thijssen zag af van deelname en zijn plaats werd na een barrage tussen Jos Stokkel en Mike Koopmanschap door Koopmanschap ingenomen.

Afloop van het toernooi
Baljakin won het toernooi met 1 punt voorsprong op Boomstra, die na het winnen van de eerste 3 partijen op de 2e plaats eindigde. 
De 3e en 4e plaats werden ingenomen door Heusdens en Meurs met respectievelijk 14 en 13 punten. 
De 4 hoogst geëindigde spelers werden direct geplaatst voor het NK 2015.

Scoretabel

Externe links
 Website van het NK
 Scoretabel op Toernooibase

Dammen in 2014
Dammen, NK
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen